Александр Арсентьев: Арсентьев, Александр Геннадьевич (род. 1952) — скульптор Мурманской области.
 Арсентьев, Александр Иванович (1918—2012) — советский и российский учёный, советский художник-график.
 Арсентьев, Александр Сергеевич (род. 1973) — российский актёр.